Léon Feugère (1810-1858), professeur et critique littéraire français ;
 plusieurs  ;
 Vincent Feugère des Forts (1825-1889), sculpteur français.

Voir aussi
 Feugères, une commune française de la Manche.